

Codici 
 A50 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Andrushivka Astronomical Observatory
 A50 – negli scacchi, codice ECO di alcune aperture di gioco semichiuso

Strade 
 A50 – autostrada francese Marsiglia – Tolone
 A50 – autostrada italiana, tangenziale ovest di Milano
 A50 – autostrada svizzera Rheinsfelden – Glattfelden